Krasica je lahko:
 Krasica, Buje (Hrvaška)
 Krasica, Bakar (Hrvaška)